La ferrovia Nocera Inferiore-Mercato San Severino è una linea ferroviaria gestita da RFI che utilizza tratte ferroviarie costruite in tempi diversi:
 la linea Codola-Nocera Inferiore, attivata nel 1882;
 la tratta da Codola a Mercato San Severino della linea Cancello-Avellino, attivata nel 1861.